Мезе́-ле-Дюк () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Шатийон-сюр-Сен. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21372.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 104 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 73 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 57 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 78,1 %, в 1999 году было 75,9 %). Из 57 активных жителей работали 55 человек (32 мужчины и 23 женщины), безработных было 2 (0 мужчин и 2 женщины). Среди 16 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Мезе-ле-Дюк 

Коммуны департамента Кот-д’Ор